Горенское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Мордовия 
 Горенское сельское поселение — входит в Зубово-Полянский район

Ульяновская область
 Горенское сельское поселение — входит в Карсунский район